Эрик Шогрен (; род. 16 января 1966 года, США) — российско-американский предприниматель, основатель компаний New York Pizza и Kuzina.

Семья 
Жена — Ольга Шогрен, брат — Брэд Шогрен, пятеро детей.

Образование 
Учился в частной школе Блэйк, расположенной в Миннеаполисе.

Предпринимательская деятельность 
После окончания школы Эрик Шогрен занялся продажей постеров с изображением знаменитых спортсменов.

В 1992 году Эрик Шогрен приехал в Новосибирск к своему брату Брэду, который обучался здесь по обмену в одном из учебных заведений Академгородка. В Новосибирске ему пришла идея о продаже хоккейных шайб советского производства в США — однажды он купил шайбу в местном магазине и был удивлён её низкой стоимостью: За один доллар можно было купить несколько десятков шайб, и я стал думать, как отправить в США корабль с русскими шайбами и сделать себе состояние, торгуя ими уже по доллару за штуку! Правда этот проект не удалось реализовать.

Брэд представил своего брата одному новосибирскому бизнесмену, совместно с которым Эрик создал бизнес по продаже американских автомобилей в России. В 1993 году, заработав деньги, Эрик открыл первый в Новосибирске супермаркет, вложив в проект полмиллиона долларов. Новый магазин торговал продуктами американской компании SuperValu и пользовался у жителей города большой популярностью. Впрочем, скоро супермаркет прекратил работу по причине большого спроса на продукцию и медленной транспортировки товаров из-за рубежа.

Компании холдинга «Нью-Йорк Пицца» 
После закрытия супермаркета Эрик Шогрен вернулся в США, где познакомился с будущей женой Ольгой, которая на тот момент училась в Америке. Через некоторое время они женились и в 1995 году уехали в Новосибирск, где в 1996 году основали компанию New York Pizza. Сеть компании развивалась достаточно хорошо и стала популярной в Новосибирске, также было открыто по одному заведению в Барнауле и Кемерове. По данным на 2017 год сеть New York Pizza присутствует в 10 городах, в том числе в Москве.

После основания «Нью-Йорк Пиццы» Эрик Шогрен продолжил создавать другие заведения: New York Coffee, New York Diner, гриль-бар New York Times, где музыкантам, исполняющим рок-н-ролл и блюз, предоставлялась возможность постоянного заработка.

В 2002 году Шогрен создаёт сеть кафе-столовых «Кузина», через шесть лет в Новосибирске работали четыре «Кузины», в 2009 году количество заведений сократилось до одного, а в 2010 году закрылось последняя точка сети. В 2012 году на Советской улице появилось первое заведение «Кузины», прошедшее ребрендинг — сеть столовых стала сетью кондитерских, изменился дизайн и логотип. Кроме Новосибирска сеть присутствует также в Барнауле, и с 2015 года появилась в Москве.

Ресторан «Классика» 
В 2000 году Эрик Шогрен и банкир Игорь Ким открыли в Новосибирске ресторан «Классика», инициатором основания которого стал новосибирский ресторатор Денис Иванов (на тот момент директор холдинга New York Pizza). Половина заведения принадлежала Киму, другая часть ресторана была в собственности Шогрена. В 2003 году Эрик Шогрен продал свою долю ресторана Игорю Киму.

Сибирский фермер 
В 2004 году Шогрен создал проект «Сибирский фермер». В 2005 году новая компания арендовала в Коченевском районе Новосибирской области земельный участок в 21 га, на котором планировалось создать животноводческий комплекс на 3200 коров. Ещё 900 га планировалось приобрести в аренду на 49 лет для разведения кормовых культур. В бизнес-проект предприниматель вложил собственные 140 млн рублей и, кроме того, надеялся на поддержку со стороны местных властей. Он попытался взять в кредит не менее 500 млн рублей у госбанков, но ему было отказано. Проект не был реализован.

Финансовые трудности и уголовное преследование 
В 2008 году работники NYP проводили митинги, причиной которых стала задержка заработной платы. В феврале 2009 года сотрудники компании также устраивали пикет, в котором участвовало около 40 человек, на мероприятии присутствовало много журналистов. Пикетчики требовали выплатить деньги за работу в компании. Бывший руководитель отдела рекламы New York Pizza Елена Войтенко утверждала, что в среднем долг по зарплате варьируется от 3 до 7 месяцев, журналистам она показала написанное бывшими сотрудниками компании заявление в прокуратуру, его подписали 99 физических лиц и 15 юридических, так как многим поставщикам холдинг также не вернул долги. К пикетирующим прибыл Эрик Шогрен. Он рассказал, что они хотят вернуть деньги людям и что многим бывшим работникам постепенно выплачивают долги.

В начале 2009 года против Эрика Шогрена и топ-менеджера компании Евгении Головковой возбудили уголовное дело. Им вменялось в вину около двух десятков эпизодов мошенничества. В версии обвинения указывалось, что Шогрен и Головкова в 2006 году убедили свою сотрудницу Анну Сидевич оформить в «Банке Москвы» на своё имя кредит в миллион рублей, обещав вернуть ей деньги. В апреле 2009 года Шогрена и Головкову задержали, но через 48 часов они были освобождены благодаря внесению залога.

Этот же год стал трудным и для самой компании. В 2009 году подавляющее число точек пиццерии, включая самую крупную на улице Ленина в Новосибирске, было закрыто из-за долгов перед арендодателями, некоторые из них перешли в собственность к новым владельцам, правда в конце 2009 года открылась одна новая точка сети в новосибирском ТРЦ «Мега». Закрылись и другие проекты Эрика Шогрена: бар New York Times, закусочная Diner, две кулинарии «Кузина».

Конкурсное производство против ООО «Компания „Нью-Йорк Пицца“» 
Ещё в конце 2008 года инспекция Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району Новосибирска подала исковое заявление о признании банкротом ООО «Компания „Нью-Йорк Пицца“», являвшегося базовым предприятием холдинга New York Pizza, и 17 июля 2009 года в отношении ООО «Компания „Нью-Йорк Пицца“» было введено конкурсное производство.

В августе 2009 года Эрик Шогрен организовал пресс-конференцию, на которой высказал предположение, что конкурсный управляющий Владимир Клопов попытался совершить рейдерский захват пиццерии NYP, расположенной в Академгородке на Морском проспекте: У нас есть все основания полагать, что конкурсный управляющий действует в сговоре с некими лицами с целью разорить компанию и распродать её за копейки. Мы обратились с заявлением во все компетентные органы и высказали свои намерения погасить долги по налогам. Но, несмотря на это, конкурсный управляющий всячески противодействует тому, чтобы задолженность была погашена и компания вышла из процедуры конкурсного управления

Владимир Клопов назвал эти обвинения необоснованными и обвинил жену предпринимателя Ольгу Шогрен в воспрепятствовании законной деятельности.

Также Шогрен высказал мнение, что с помощью рейдерского захвата компания лишилась ресторана в Первомайском сквере и потеряло одно заведение в Барнауле.

Закрытие уголовного дела 
В 2014 году в связи с истечением срока давности Железнодорожный районный суд Новосибирска прекратил уголовное дело, возбуждённое весной 2009 года в отношении Эрика Шогрена и Евгении Головковой. Гособвинение попросило назначить Шогрену и Головковой по пять с половиной лет условного срока, после чего сразу выразило просьбу об их освобождении «в связи с истечением срока давности». В то же время суд признал за поставщиками холдинга NYP право на компенсацию ущерба, но уже в рамках гражданского судопроизводства. Предприниматели вину не признали.

Предпринимательская деятельность после суда 
Несмотря на то, что многие заведения Эрика Шогрена в сложный для его компании период были закрыты, ему удалось сохранить свой бизнес. В 2015 году сети Kuzina и New York Pizza появились в Москве. В 2016 году предприниматель купил кондитерскую Baker’s wife, расположенную в Миннеаполисе. Формат новой сети будет приблизительно соответствовать формату российской «Кузины».

См. также 
 Кристофер Майкл Тара-Браун

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 
 Siberian pizza chain shows way to Russia. Reuters.
 Die Zeit. Pizza für Sibirien.
 Бизнес по-родственному. Ведомости.
 Подан иск о банкротстве создателя одной из первых в Сибири сетей фастфуда. Ведомости.
 Кто такой Эрик Шогрен? Комсомольская правда.
 New York pizza. Деловой квартал.
 Эрик Шогрен: «Да, New York Pizza уже не та». НГС.Афиша.
 Близкие по духу: Тайга.инфо о побратимах Новосибирска. Тайга.инфо.
 Новый русский американец. Вести. Новосибирск.

Персоналии:Новосибирск
Персоналии:Миннеаполис
Предприниматели России
Предприниматели США